Isolalunga ima više značenja:
 Isolalunga, Imperia
 Isolalunga, Modena